Klobbfjärden  kan syfta på:
 Klobbfjärden, Nagu – en fjärd i Egentliga Finland
 Klobbfjärden, Kimitoön – en fjärd i Egentliga Finland
 Klobbfjärden, Lovisa – en fjärd i Nyland

Se även
Klobbskärs fjärden